Това е Списък на римските консулски военни трибуни.

Легенда 
Съкръщения:

Римско малко име (преномина)
 A. = Авъл (Aulus)
 Ap. = Апий (Appius)
 C. = Гай (Gaius)
 Cn. = Гней (Gnaeus)
 D. = Децим (Decimus)
 Fl. = Флавий (Flavius)
 K. = Кезо (Kaeso)
 L. = Луций (Lucius)
 M. = Марк (Marcus)
 M’. = Маний (Manius)
 Mam. = Мамерк (Mamercus)
 N. = Нумерий (Numerius)
 P. = Публий (Publius)
 Q. = Квинт (Quintus)
 Ser. = Сервий (Servius)
 Sex. = Секс (Sextus)
 Sp. = Спурий (Spurius)
 T. = Тит (Titus)
 Ti. = Тиберий (Tiberius)

5 век пр.н.е.

4 век пр.н.е.

Източници 
 Ливий, Histoire romaine, IV, V, VI

Вижте също 
 Списък на римските консули

Римски републикански консули